Per Pinhead si può intendere:
 Pinhead, il demone della saga Hellraiser
 Swallow My Pride/Pinhead, singolo della band punk statunitense Ramones tratto dall'album del 1977 Leave Home